Дыхови́чный — еврейская фамилия.

 Дыховичный, Абрам Ионович (1882—1963) — материаловед, инженер-строитель, профессор Московского горного института.
 Дыховичный, Андрей Валерьевич — радиоведущий.
 
 Дыховичный, Иван Владимирович (1947—2009) — актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, сын В. А. Дыховичного.
 Дыховичный, Юрий Абрамович (1926—2007) — архитектор, теоретик строительного проектирования, брат В. А. Дыховичного.

Дыхови́чная:
 Дыховичная, Александра Иосифовна (урождённая Синани, 1920—1980) — балерина, жена В. А. Дыховичного.
 Дыховичная, Нина Абрамовна (1914—2006) — архитектор, сестра В. А. Дыховичного.
 Дыховичная (Голяк), Ольга Юрьевна (род. 1980) — российская актриса и режиссёр, жена И. В. Дыховичного.

Также 
 Духовичный